Дегенер, Дегнер:
 Дегенер, Отто — американский ботаник и коллекционер, исследователь флоры Тихого океана
 Дегенер, Ричард — американский прыгун в воду, Олимпийский чемпион 1932 года.